Арены А́рля — римский амфитеатр, построенный в конце I в н. э., во время расширения города при Флавиях. В 1840 году по инициативе Проспера Мериме внесён в перечень исторических памятников Франции. В 1981 году признан ЮНЕСКО объектом всемирного наследия (как часть ансамбля древнеримских памятников Арля).

Амфитеатр был рассчитан более чем на 20 000 зрителей. Строение насчитывало 120 арок, 136 м в длину и 109 в ширину; там проводились как гонки колесниц, так и гладиаторские бои. Арены использовались для зрелищ вплоть до конца Римской империи: так, в 255 году император Требониан Галл провёл на них триумф в честь своих побед над варварами, а в начале IV века Константин устроил игры в честь рождения старшего сына. Последние в римскую эпоху состязания проводил Майориан; по сообщению Прокопия Кесарийского, франкский король Хильдеберт в 539 году ненадолго возродил эту традицию.

Начиная с VI века арены использовались как крепость; первоначально в амфитеатре укрывались от нашествий варваров, затем к нему пристроили четыре башни, превратив в полноценный замок. Внутри амфитеатра было возведено более 200 строений и 2 церкви. Выселение обитателей арен началось в конце XVIII века и завершилось в 1825 году. В 1830 году в амфитеатре прошло первое за многие века театрализованное представление, посвящённое завоеванию Алжира; тогда же был проведён и бой быков.

В наши дни амфитеатр — главная туристическая достопримечательность города. На аренах Арля регулярно устраиваются бои быков, спектакли, концерты, реконструкции сражений гладиаторов.

См. также 
 Арены Нима

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт

Всемирное наследие во Франции
Крепости Франции
Древнеримские амфитеатры во Франции
Древнеримские сооружения в Арле
Амфитеатры, построенные в I веке
Амфитеатры Древнего Рима